Oxydromus aucklandicus är en ringmaskart som beskrevs av Willey 1902. Oxydromus aucklandicus ingår i släktet Oxydromus och familjen Hesionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
aucklandicus